Das Sanatorio Popolare Cantonale di Piotta ist ein ehemaliges Sanatorium für Tuberkulosekranke im Schweizer Kanton Tessin.

Das seit 1962 verlassene Spital liegt oberhalb von Piotta (Gemeinde Quinto) in der Leventina. Es wurde vom in die Schweiz geflüchteten späteren italienischen Senator Fabrizio Maffi initiiert, 1905 eröffnet und war nach dem Ersten Weltkrieg auch einige Zeit ein Militärkrankenhaus. Das Sanatorio hatte eine eigene Haltestelle der Standseilbahn Ritom.

Die Liegenschaft auf einer Höhe von  besteht aus einem vierstöckigen Hauptgebäude mit 76 Krankenzimmern, einem Ärztehaus, das weiterhin bewohnt ist, und dem ehemaligen Waschhaus.

Im Herbst 2016 wurde das Sanatorio vom Kanton an eine private Gesellschaft kasachischer Investoren verkauft, die ein Ausbildungszentrum für Wintersport errichten wollen.

Weblinks 

 Eintrag auf der Roten Liste, Schweizer Heimatschutz
 Omar Gisler: Grünes Licht für Eissport-Akademie. Urner Wochenblatt, 23. Juli 2016, S. 15, abgerufen am 29. November 2016.
 Manfred Rösch: Vom Zauberberg zum Gespensterschloss. Finanz und Wirtschaft, 6. September 2014, abgerufen am 27. November 2016.

Einzelnachweise 

Ehemaliges Krankenhaus in der Schweiz
Ehemaliges Militärkrankenhaus
Denkmalgeschütztes Bauwerk
Bauwerk des Jugendstils in der Schweiz
Quinto TI
Gegründet 1905
Lungenheilstätte
Unternehmen (Kanton Tessin)
Geschichte (Kanton Tessin)
Fachkrankenhaus in der Schweiz
Bauwerk im Kanton Tessin